Dumontier est un nom de famille notamment porté par :

Patronyme 
 Jean Dumontier (1935-2018), architecte québécois ;
 Jean Dumontier (1899-1966), acteur français ;
 Louis Dumontier (1937-2006), compositeur français ;
 Maxime Dumontier (1988-), acteur québécois ;
 Pascal Dumontier (19?-), essayiste français.

Patronyme normand